Johan Soenen, Belgisch hoogleraar, schrijver en bestuurder
 Willy Soenen, Belgisch componist, dirigent, muziekpedagoog en trompettist

Nederlandse of Vlaamse achternaam